Пушту́ (самоназв.  ) — язык пуштунов, один из восточно-иранских языков. Является официальным языком Афганистана (вместе с дари) и некоторых регионов Пакистана. Распространён по всему южному и юго-восточному Афганистану и северо-западному Пакистану, а также в пуштунской диаспоре. Представлен большим количеством диалектов, которые, по разным классификациям, объединяются в две, три или четыре группы.

О названии 
В русском языке существует три основных термина для обозначения этого языка: пушту, пашто и афганский (язык).

«Пушту» в настоящее время является основным названием этого языка в русскоязычной литературе. Точное происхождение такой формы неизвестно. Вероятно, это транслитерация устаревшего английского названия языка (Pushtu, .

Название «пашто» является самоназванием этого языка в юго-западных диалектах (Кандагар, Харнай). Оно произошло от *Parsawā- — «персидский». В разных диалектах самоназвание звучит по-другому, см. таблицу в разделе «Диалекты».

Носители этого языка называются по-русски пуштуны или афганцы. Последнее может также обозначать всех людей, живущих в Афганистане, независимо от национальной принадлежности. Самоназвание пуштунов — ед. ч. pəʂˈtu: n / pəxˈtu: n, мн. ч. pəʂˈta:ˌnə / pəxˈta:ˌnə; в Пакистане их называют также патха́ны (pəˈʈʰɑ:n).

Классификация 
В пашто, так же как и в других восточно-иранских языках (памирских), сохранилась категория рода и различие прямого и косвенного падежей. Помимо них выделяют звательный падеж. Падежные отношения выражаются предлогами, которые дополняются и уточняются послеслогами. В фонетике и словаре заметно влияние соседних индийских языков.

Лексика состоит из собственно пуштунских (напр.: «ورځ» wradz «день»), персидских («آسمان» ȃsemȃn «небо») и индийских («کړكۍ» kəṛkəy «окно», от  kʰiṛki) по происхождению слов. В сферах религии, науки и политики преобладает арабская лексика (اجتماع ijtimȃ «собрание, общество»), заимствованная, как правило, через персидское посредство (вследствие чего в пушту сохраняется персидское произношение некоторых арабских букв — напр.: مريض («больной») в арабском — marȋdˤ с эмфатическим «dˤ», в фарси же и пушту произносят marȋz; اجتماع; ijtimȃʕ(un) («общество, собрание») по-арабски произносится с гортанным «'айном», в пушту же «'айн» не произносят: ijtimȃ.

Исконная лексика архаична по сравнению с другими иранскими языками, таблица ниже иллюстрирует эти различия.

Лингвогеография

Географическое распространение 

Как национальный язык в Афганистане, пушту распространён, прежде всего, на востоке, юге и юго-западе страны, а также в отдельных анклавах на севере и западе. По различным оценкам, пушту — родной язык 35-60 % населения Афганистана.

В Пакистане пушту — региональный язык, примерно 15,42 % населения всего Пакистана говорят на нём. Большинство носителей пушту сосредоточено в провинции Хайбер-Пахтунхва и в Зоне Племён, а также на севере Белуджистана. Кроме того, на пушту говорят в уездах Миянвали и Атток провинции Пенджаб, а также крупные диаспоры в Карачи и Хайдарабаде.

Пуштунские общины имеются в Таджикистане, Джамму и Кашмире, ОАЭ, Саудовской Аравии, северо-восточном Иране (в основном в провинции Восточный Хоросан, у афганской границы), а также в США, Британии, Таиланде, Канаде, Германии, Голландии, Швеции, Катаре, Австралии, Японии, России, Новой Зеландии, Казахстане и т. д.

Диалекты

История 
Пуштуны часто считаются теми пактиями из сочинений Геродота или народом пактха из Ригведы. До сих пор не ясно, как сложилась древнейшая история этого народа, как и история его языка.

Древнейшим из образцов письменной литературы на этом языке считают стихи амира Крора VIII века, хотя это утверждение является спорным.

В Средние века языком афганской знати являлся дари, или фарси-кабули, однако в среде пуштунской элиты создавались многие художественные и исторические произведения, например «Кадастровая книга шейха Мали» XV века.

С начала XVIII в. все правители тогдашнего Афганистана (за исключением Хабибулы Калакани) являлись этническими пуштунами и владели пушту в качестве второго языка. Тем не менее, при дворе использовали персидский (дари), тогда как пушту был языком пуштунских племён.

Процесс популяризации пушту начался при Аманулла-хане и приобрёл статус своеобразной государственной идеологии. В 1930-х гг. начало действовать движение за расширение употребления языка пушту в общественной жизни и государственном делопроизводстве, что привело к созданию кабульского университета в 1932 году и восстанию в академии «Пашто Толына» в 1937 году. Однако, несмотря на данные события, афганская элита продолжала рассматривать дари как язык интеллигенции и как «символ культурного воспитания». В 1933 году Захир-Шахом был издан указ об изучении и использовании дари и пушту должностными лицами, а через три года пушту официально получил государственный статус с полными правами на применение в правительстве и в образовании. При этом этнически пуштунская королевская семья и большая часть чиновников продолжали разговаривать на дари. В результате этих мер язык пушту приобрёл статус национального языка, став символом афганского национального движения. Официальный статус языка подтверждён в 1964 году Конституционным собранием страны, вместе с этим афганский персидский язык был переименован в дари. Также был осуществлён перевод гимна страны на пушту.

В Пакистане официальный статус имеют английский и урду. На региональном уровне язык имеет статус в провинции Хайбер-Пахтунхва и на севере провинции Белуджистан. В 1984 году было получено право на использование языка для преподавания в начальных школах. В государственных школах, находящихся в пуштунских регионах, пушту сейчас является языком обучения в 1-2 классах, а также обязательным предметом до 5 класса, при этом урду остаётся основным языком обучения. Англоязычные частные школы не преподают пушту даже на первичном уровне. По мнению некоторых исследователей, введение урду в качестве языка обучения стало причиной упадка многих языков коренных народов Пакистана, в том числе и пушту.

Письменность 

Вероятно, письменная культура пуштунов начинает развиваться с XVI века, однако точное время происхождения письма остаётся неизвестным. Древнейшим датированным документом на пушту является книга Хайруль-Байян (خیرالبیان — «Преблагая весть») суфия Баязида Ансари, которая датирована 6 сентября 1651 года. Документы, которые до середины XX века датировались как более ранние, теперь считаются более поздней подделкой. Светская литература на пушту была создана в начале XVII века, самым крупным её представителем является Хушаль-хан Хаттак. Известно, что последователи Хаттака (независимо от Баязида Ансари) адаптировали персидский алфавит для письма на пушту. Именно они считаются основателями современной письменности на пушту. В полной мере современная орфография стала использоваться где-то с середины XVIII века. Самая ранняя рукопись в современной орфографии — найденная в Пешаваре копия дивана Ахмад-Шаха Абдали, датируемая 1750 годом. Тем не менее, время и обстоятельства формирования современного правописания остаются спорными.

В отличие от арабского и персидского языков, пушту не знает разнообразия почерков. В печати чаще всего употребляется «насх», а в качестве рукописного шрифта чаще всего используется «насталик» (особенно в Пакистане для местных диалектов) и его упрощённые разновидности («тахрири» и т. д.). В афганских школах с 1 по 6 классы проходят предмет чистописания — «حسن خط» («хороший почерк» или «правильность письма»), дающий учащимся знания об основах каллиграфии согласно почеркам «насх» и «насталик».

Пуштунский алфавит имеет некоторые буквы, отсутствующие в арабском и персидском алфавитах. Для церебральных согласных были добавлены знаки, образованные присоединение маленького кружка (который называют «panḍak», «ğaṛwanday» или «skəṇay») к знаку чистого согласного. Были добавлены буквы ښ и ږ, которые обозначают звуки x/ś и g/ź. Кроме того, добавлены буквы, обозначающие аффрикаты ts и dz (ими стали څ и ځ), а также несколько букв на основе арабской ي.

Диакритические знаки 
В пушту используются следующие огласовки:

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные 

Жирным шрифтом выделены позиционные и диалектные варианты звуков. Возможны вариации /ʌ~ə~ʊ/, /a~ɑ:/, /o:~ɤ:~ɵ:~e:/, /ɑ:~ɒ:~ɔ:~o:/, /u:~i:/ (в первом случае варианты даны от южных диалектов к северным, в остальных — от внешних к центральным). Звуки /ɛ:/ и /ɔ:/ — варианты дифтонгов /ai/ и /aw/ в северо-восточных диалектах. В безударных слогах ослабляется оппозиция гласных следующих рядов: /u — o — ʊ/, /e — i — ɪ/, /a — (ə)/.

Часть исследователей выделяют отдельные звуки /ʊ/ и /ɪ/, другие описывают их как краткие варианты /u:/ и /i:/.

В пушту имеется звук среднего ряда и среднего подъёма (зваракай, огубленное шва), обозначаемый в кириллической транскрипции либо как «ъ» (в большинстве советских изданий), либо как «ə». Во многих других языках (в том числе и в русском) этот звук также присутствует, однако в пушту он обладает смыслоразличительным значением. Также он схож с неударным «о» в слове «сутолока». Встречается преимущественно в ударном слоге. Во многих словах чередуется с a.

Помимо этого выделяют семь дифтонгов: /ay/, /əy/, /ɑ:w/, /aw/, /o: y/, /ɑ:y/, /u: y/. Они не являются «подлинными дифтонгами», могут быть разложены на гласные и согласные /y, w/.

В заимствованных из фарси (дари) словах лицами, владеющими этим языком, может сохраняться исконный вокализм. В речи пуштунов, не владеющих фарси, просиходит адаптация гласных по следующей схеме:

Согласные 

В скобках — заимствованные, диалектные и позиционные звуки. Звуки /q, f/ не свойственны пушту, они вошли в составе заимствований и в просторечии могут заменяться на /k, p/ соответственно. Звук n перед церебральными произносится как /ɳ/, а перед заднязычными — как /ŋ/. Лабиализованные /xʷ, ɣʷ, kʷ, ɡʷ/ могут передаваться как сочетания /xw, ɣw, kw, gw/, однако в позиции перед /u/, где они регулярно используются, лабиализация может не обозначаться.

В северных диалектах звук /h/ в позициях в начале и конце слова (рядом с гласной) может выпадать, а между гласными внутри слова — произноситься как /j/.

Звук /ɽ/ (изображается как ړ) является церебральным вариантом звука [r], на слух воспринимается как невнятное [rl]. Церебральный /ɳ/ может произноситься и писаться как /ɳɽ/.

Распространено мнение, что пушту исконно не были свойственны церебральные (ретрофлексные) звуки и те из них, которые встречаются сегодня, заимствованы из индийских языков. Это предположение может быть опровергнуто так: в урду представлены всего три церебральные согласные — ڑ ,ڈ ,ٹ (ʈ, ɖ, ɽ), в пушту же, кроме них, имеется ещё и самостоятельная ڼ (ɳ, в урду она позиционная), а в диалектах зачастую ښ и ږ (ʂ, ʐ). Кроме того, пуштунский ړ (ɽ), аналог ڑ в урду, может появляться в начале слова (ړندون ɽandu: n «слепота»), а в урду это недопустимо.

Наиболее распространённые кластеры согласных /t̪l/, /kl/, /bl/, /ɣl/, /lm/, /nm/, /lw/, /sw/, /br/, /t̪r/, /ɣr/, /pr/, /d̪r/, /wr/, /kɺ̢/, /mɺ̢/, /wɺ̢/ /xp/, /pʃ/, /pʂ/, /xr/, /zb/, /ʒb/, /d͡zm/, /md͡z/, /t͡sk/, /sk/, /sp/, /ʃp/, /ʂk/, /xk/, /ʃk/, /kʃ/, /kx/, /kʂ/, /ml/, /gm/, /ʐm/ и т. д.

В словах, заимствованных из английского языка, звуки /d, t/ произносятся как церебральные и обозначаются ډ и ټ соответственно.

Морфология 

В пушту имеется несколько классов местоимений (личные, притяжательные, указательные, относительные и т. д.). Большинство из них склоняются в двух падежах (прямой и косвенный), а также различаются по числам. Некоторые местоимения различаются по родам.

Язык пушту обладает сложной и разветвлённой глагольной системой. Причастия, наречия и отглагольные имена (существительные) традиционно причисляются к этой системе, по образцу арабской грамматики. Основа глагола в языке пушту — инфинитив, который всегда оканчивается на ـٙل -əl, а также является отглагольным именем (это же явление можно видеть в фарси и урду) и склоняется соответственно. Спряжение переходных и непереходных глаголов имеет некоторые различия, но имеются непереходные глаголы (около 40), спрягающиеся по типу переходных. Также имеется семь неправильных глаголов со своими особыми формами. В пушту два грамматических времени: настояще-будущее (делится на настоящее и будущее) и прошедшее (делится на прошедшее простое, проходившее (перфект) и давнопрошедшее (плюсквамперфект)). Также у глаголов могут образовываться формы страдательного залога. Пушту различает четыре наклонения: изъявительное, предположительное, условно-желательное, повелительное, а также особую потенциальную форму глагола.

Имена существительные и прилагательные не имеют чётких различий в языке пушту, поэтому их можно объединить в одну часть речи. Имя может выступать в качестве любого члена предложения. У имён в пушту три падежа (по другой классификации — четыре), два грамматических числа (единственное и множественное) и два рода (мужской и женский). Существует две системы классификации пуштунских падежей: трёхпадежная (прямой — косвенный — звательный) и четырёхпадежная (прямой — косвенный I — косвенный II — звательный). Из правил склонения есть ряд немногочисленных исключений. Некоторые имена числительные также склоняются по двум падежам.

Отношения слов в предложении выражается частицами, в которые входят союзы, предлоги и послелоги и т. д. В этом плане пушту отличается от фарси наличием послелогов (в фарси есть только одна частица, иногда называемая послелогом — را ra), а также от урду, в котором совсем нет предлогов.

Образцы текста 
Выдержка из Калама Рахмана Бабы:

Zə Rahmɑn pə xpəla gram jam t͡ʃe majan jama
t͡ʃe d̪ɑ nor ʈopan me boli gram pə t͡sə

«Я, Рахман, виню себя в том, что я влюблён,
Для чего же меня в этом винит остальной мир?»

Пословица (маталь):

Obə pə ḍāng na belegī

«Воду не оградишь забором» (то, что по естественным причинам должно быть вместе, не может быть разделено).

История изучения в России 
В императорской России язык пушту впервые начал изучаться с 1855 г., когда по Высочайшему повелению академику истории и словесности азиатских народов Б. А. Дорну было разрешено преподавание языка пушту в Санкт-Петербургском университете. Академик Дорн владел только теоретическими основами языка пушту в их общем понимании применительно к системе восточно-иранских языков, но почти не владел языком пушту. В 1856 г. его лекции посещало несколько студентов факультета Восточных языков Санкт-Петербургского университета. Велось ли преподавание в последующие годы, остаётся неизвестным, как, впрочем, и то, как было организовано само преподавание. В 1911 г. в Ташкентской офицерской школе восточных языков при штабе Туркестанского военного округа было организовано изучение языка пушту по специальной программе. Преподавателем курса языка пушту был выпускник школы штабс-капитан В. В. Лосев, изучавший этот язык в период языковой стажировки в Индии (1905—1906). Лосев подготовил и первую грамматику языка пушту — «Грамматика афганского языка (пушту)». Ташкент, ок. 1910.

См. также 
 Литература Афганистана

Примечания

Литература 
 Мсерианц Л. З. Статья в сборнике Научной ассоциации «Афганистан». — М. 1924.
 Raverty H. G. Dictionary of the Pushto or Afghan Language. 1867.
 Raverty H. G. Pushto Manual. — L. 1880.
 Geiger W. Die Sprache der Afghanen, Grundriss d. iranischen Philologie. B. II. — Strassburg. 1895—1904 (с подробной библиографией).
 
 Н. А. Дворянков. Язык пушту.
 К. А. Лебедев. Афганистан: язык, литература, этнография. — М. 2003.
 М. Г. Асланов. Пушту-русский словарь. — М. 1985.

Ссылки 

 Free Online Pashto Dictionaries.
 
 Грамматика языка пушту К. А. Лебедева
 Афганско-русский словарь М. Г. Асланова. Выполнен на основе западной лексики с включение элементов восточной.

 
Языки Афганистана
Языки Пакистана